Ridne (ukrainisch ; russische Entsprechung Rodnoje/Родное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Ridne (Dschankoj)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Balaklawa, siehe Ridne (Sewastopol)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Ridne (Isjum)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Ridne (Cherson)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Welyka Pyssariwka, siehe Ridne (Welyka Pyssariwka)